Prayagraj (stad), een stad in India in het zuiden van de deelstaat Uttar Pradesh
Prayagraj (district), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
Prayagraj (divisie), een divisie binnen de Indiase deelstaat Uttar Pradesh